Wildermut ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Wildermut (* 1979), deutsche Sportlerin

Siehe auch:
 Wildermuth